Paio de Córdova — santo do tempo da reconquista da península Ibérica.

Topónimos

Portugal
 São Paio (Arcos de Valdevez) — freguesia extinta no concelho de Arcos de Valdevez
 São Paio (Gouveia) — freguesia no concelho de Gouveia
 São Paio (Guimarães) — freguesia no concelho de Guimarães
 São Paio (Melgaço) — freguesia no concelho de Melgaço
 São Paio de Gramaços — freguesia no concelho de Oliveira do Hospital
 São Paio de Jolda — freguesia no concelho de Arcos de Valdevez
 São Paio de Merelim — freguesia extinta no concelho de Braga
 São Paio do Mondego (anteriormente São Paio de Farinha Podre) — freguesia extinta no concelho de Penacova.
 São Paio de Oleiros — freguesia no concelho de Santa Maria da Feira.
 São Paio de Seide — freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão.
 São Paio de Sequeiros ou  Sequeiros (Amares) — freguesia extinta no concelho de Amares.
 São Paio de Vila Meã ou Vila Meã (Vila Nova de Cerveira) — freguesia no concelho Vila Nova de Cerveira
 São Paio da Torreira ou Torreira — freguesia no concelho de Murtosa
 São Paio de Vizela (anteriormente São Paio de Ribavizela) — freguesia no concelho de Vizela

Desambiguações de topônimos